Звечан може да се отнася за:

 Звечан – средновековна крепост в Косово.
 Звечан – град в Косово.
 Звечан – село в Северна Македония.
 Звечан – село в Косово.
 Звечан – община в Митровски окръг, Косово.